Příjmení Muratov, přechýleně Muratovová, nosí více osobností:

Muratov
 Dmitrij Muratov (* 1961) – ruský novinář, laureát Nobelovy ceny míru
 Valentin Muratov (1928–2006) – sovětský gymnasta
 Valerij Muratov (* 1946) – sovětský rychlobruslař

Muratovová
 Kira Muratovová (1934–2018) – ukrajinská filmová režisérka a scenáristka
 Sofja Muratovová (1929–2006) – sovětská gymnastka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Ruská příjmení